Hayfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hayfield Township (Minnesota)
 Hayfield Township (Pennsylvania)